Драгуно́в (Драгуно́ва) — русская фамилия. Образована от слова драгу́н при помощи суффикса -ов. На ударение оказали влияние акцентологически сильные типы фамилий, имеющие происхождение от слов с конечными ударениями, и имеющие суффикс -уно́в (например Болтунов).

Известные носители 
 Драгунов, Александр Александрович (1900—1955) — советский филолог.
 Драгунов, Владимир Николаевич (род. 1956) — российский актёр и театральный режиссёр.
 Драгунов, Геннадий Дмитриевич (1938—2015) — советский и российский инженер, педагог.
 
 Драгунов, Игорь Александрович (род. 1991) — российский футболист.
 Драгунов, Илья (род. 1993) — российско-немецкий рестлер.
 Драгунов, Николай Петрович (1924—1973) — Герой Советского Союза.
 Драгунов, Юрий Григорьевич (род. 1942) — директор и генеральный конструктор НИКИЭТ.

Примечания